Prinsesse Marie Auguste af Anhalt (10. juni 1898–22. maj 1983) var en tysk prinsesse af Anhalt, der var prinsesse af Preussen som ægtefælle til Prins Joachim af Preussen. Hun tilhørte Huset Askanien og var datter af hertug Eduard 1. af Anhalt.

Biografi

Tidlige liv 
Prinsesse Marie Auguste blev født den 10. juni 1898 på Ballenstedt Slot i Anhalt som det tredje barn og ældste overlevende datter af den daværende Prins Eduard af Anhalt i hans ægteskab med Prinsesse Louise Charlotte af Sachsen-Altenburg. Hendes far var den tredje søn af Hertug Frederik 1. af Anhalt, der herskede over det lille hertugdømme Anhalt i det centrale Tyskland. Hendes far blev hertug af Anhalt i 1918, samme år som han døde, da begge hans to storebrødre døde uden mandlige arvinger.

Prinsesse Marie Auguste voksede op i Dessau, hovedstaden i Hertugdømmet Anhalt. Hun havde fem søskende, men hendes to ældre søskende, Prinsesse Frederikke og Prins Leopold, døde som små. Hun var storesøster til den sidste hertug af Anhalt, Joachim Ernst.

Ægteskab 

Prinsesse Marie Auguste blev 17 år gammel forlovet den 14. oktober 1915 med Prins Joachim af Preussen, yngste søn af den tyske kejser Wilhelm 2. og Augusta Viktoria af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. De blev gift den 11. marts 1916 i Schloss Bellevue i Berlin. Parret fik en søn, Prins Karl Franz af Preussen, i 1916. Deres barnebarn, Prins Franz Wilhelm af Preussen giftede sig med den russiske tronprætendent Maria Vladimirovna i 1976. 

Prins Joachim måtte abdicere, da monarkierne blev afskaffet i Tyskland ved Novemberrevolutionen i 1918 umiddelbart før afslutningen af 1. verdenskrig. Efter sin fars abdikation havde Prins Joachim svært ved at acceptere afskaffelsen af monarkiet og fik en dyb depression. Det endte med, at han begik selvmord med et skydevåben den 18. juli 1920. Kort før hans død var han og Marie Auguste blevet skilt.

Senere liv 
Den 27. september 1926 giftede hun sig for anden gang med sin barndomsven Johannes-Michael Freiherr von Loën. Ægteskabet, der var barnløst, blev opløst i 1935.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Huset Askanien
Prinsesser
Tyskere i 1900-tallet
Personer fra Ballenstedt